State of Mind signifie « état d'esprit » en anglais. Ce nom peut désigner :
State of Mind, un jeu vidéo sorti en 2018 ;
State of Mind, une maison de parfum et de thé parfumé ;
State of Mind, une série télévisée débutée en 2007 ;
State of Mind, un téléfilm sorti en 2003 ;
State of Mind, titre alternatif du film Three Christs, sorti en 2017 ;
Les Demoiselles de Pyongyang (A State of Mind), un film documentaire de 2004 ;
A State of Mind, un collectif de hip-hop britannique,